1954 Голяма награда на Испания е 2-ро за Голямата награда на Испания и девети последен кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 24 октомври 1954 година на пистата Педралбес в Барселона, Испания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

1954